Peña Blanca kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Peña Blanca (ort i Honduras, Departamento de Cortés), San Pedro Sula,

Mexiko 

 Peña Blanca, San Luis Potosí, Xilitla, 
 Peña Blanca, Puebla, Quimixtlán, 
 Peña Blanca, Ocosingo, 
 Peña Blanca, San Felipe Usila, 
 Peña Blanca, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Peña Blanca, Frontera Comalapa, 
 Peña Blanca, Delstaten Mexiko, 
 Peña Blanca, Michoacán de Ocampo, 
 Peña Blanca, El Porvenir, 
 Peña Blanca, Motozintla, 
 Peña Blanca, Larráinzar, 
 Peña Blanca, Santa María Yucuhiti, 
 Peña Blanca, Querétaro Arteaga, 
 Peña Blanca, San José Tenango, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar